Plaats in Indonesië
 Pandean (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pandean (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pandean (Dongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Pandean (Durenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Pandean (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Pandean (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Pandean (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java